Рыбушки — деревня в Новопетровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (). Вся инфраструктура — в Новопетровском.

Находится в 28,5 км северо-западнее Истры, на левом берегу реки Маглуши, примыкая с внутренней стороны к автодороге А108. Ближайшие селения — село Новопетровское и деревня Устиново, высота над уровнем моря 221 м. Сельцо Рыбушкино впервые упоминается в переписной книге 1705 года.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
  Сельское поселение Новопетровское
  Сельское поселение Новопетровское
 Официальный сайт сельского поселения Новопетровское
 Рыбушки на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра